Турджеман () — фамилия. Известные носители:
 Турджеман, Алон (род. 1991) — израильский футболист.
  (род. 1972) — израильский футболист.
  (род. 1989) — израильский футболист.

  (род. 1970) — израильский баскетболист.
 Турджеман, Сами (род. 1964) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.